Ausable ou

Michigan 
 Au Sable, une localité située du comté d'Iosco ;
 , un township du comté d'Iosco ;
 , un township du comté de Roscommon ;
 Au Sable (en ),  un cours d'eau qui coule dans l'État du Michigan.

État de New York 
 Au Sable, une ville du comté de Clinton ;
 Au Sable, un sous-affluent du fleuve Saint-Laurent, par la rivière Richelieu.

Voir aussi 
 Au Sable Forks, un hameau à cheval sur les comtés de Clinton et d'Essex dans l'État de New York.